Rakhee Gulzar (Ranaghat, 15 augustus 1947) is een Indiaas actrice die voornamelijk in Hindi films speelt. Ze is gehuwd met filmregisseur- en producent Gulzar en heeft een dochter, actrice Meghna Gulzar.

Biografie 
Rakhee begon haar carrière met de Bengaalse film Badhu Bharan (1967), haar Bollywood debuut maakt ze met Jeevan Mrityu (1970) als hoofrolspeelster. Ze behoorde vrijwel direct bij een van de succesvolle actrices, met grote hits in haar eerste jaren in Bollywood als Daag, Kabhi Kabhie, Muqaddar Ka Sikandar, Kasme Vaade, maar nam niet elke rol aan die op haar pad kwam. Ze was destijds selectief en is dat nog steeds. Na haar Bengaalse film Shubho Mahurat in 2003 was ze pas in 2019 weer te zien in wederom een Bengaalse film Nirbon.

Filmografie

Externe link 
 

Indiaas acteur